Всего внесено в базу данных Meteor Data Center более 700 метеорных потоков.

Даты потоков приведены для 2022 года. Русские наименования приведены в соответствии с русской версией календаря IMO.

См. также 
 Метеорный поток

Примечания

Ссылки 
 Список всех метеорных потоков The IAU Meteor Data Center (MDC)
 Страница метеорных потоков на сайте SPA
 Страница метеорных потоков на сайте NASA
 Календарь метеорных потоков на текущий год Intrenational meteor organization
 Гарри Кронк. Кометы и метеорные потоки.

Наблюдательная астрономия
М